Le Gesù, une église de Rome (église du Saint Nom de Jésus ).
 Le Gesù, un lieu de culte et un théâtre de Montréal.